Erik Fleming kan syfta på:

Erik Fleming (1894-1954), svensk konstnär
Erik Joakimsson Fleming (1487-1548), svenskt riksråd
Erik Fleming (1616-1679), svenskt riksråd